Якубово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Якубово — агрогородок в Дубровенском районе Витебской области.
 Якубово — хутор в Миорском районе Витебской области.
 Якубово — деревня в Россонском районе Витебской области.
 Якубово — деревня в Сенненском районе Витебской области.

Россия 
 Якубово — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.